Ciabattini può riferirsi a:

Ugo Ciabattini (1908-1936), calciatore e aviatore italiano;
Edoardo Ciabattini (1989), pallavolista italiano;
Giuseppe Ciabattini, attore italiano.